Голямата награда на Австралия е автомобилно състезание, провеждащо се от 1928 г. всяка година в Австралия. От 1985 г. е кръг от световния шампионат на ФИА - Формула 1. От 1996 г. се провежда на пистата Албърт Парк в Мелбърн.

История 
Голямата награда на Австралия става част от календара на Формула 1 през 1985 г. със състезание, провеждащо се на градската писта в Аделейд. През 1995 г. се приема последното състезание в Аделейд, като от 1996 г. Голямата награда на Австралия се провежда на градската писта в Албърт Парк, Мелбърн.

Спонсори 
 1985 Mitsubishi 
 1986–1993 Foster's 
 1994 Sensational Adelaide 
 1995 Electronic Data Systems (EDS) 
 1996 Transurban 
 1997–2001 Qantas 
 2002–2006 Foster's 
 2007-2009 ING 
 2010-2012 Qantas 
 2013-2014 Rolex

Победители

Победи-статистика

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите

Външни препратки 
 Официален сайт на Голямата награда на Австралия във Формула 1